Echinopsis pachanoi [syn. Trichocereus pachanoi ] — южноамериканский колонновидный быстрорастущий кактус рода Эхинопсис. Общеупотребительное название растения — ка́ктус Сан-Пе́дро ().

В природе распространён в основном на западных склонах Анд в Перу на высоте 2-3 тыс.м, встречается также в Эквадоре, Боливии, Чили, Аргентине; в настоящее время культивируется и в других регионах. Использовался (и используется до настоящего времени) в народной медицине и в религиозных целях в течение трёх тысяч лет.

Описание 
Стебель — колонновидный древовидный, высотой до 5-6 метров; побеги многочисленные. Цвет от светло- до тёмно-зелёного, чаще всего — голубовато-зелёные; молодые побеги покрыты налётом. Взрослые растения имеют 6-8 широких и округлых рёбер с поперечными углублениями у ареол и 3-7 тёмно-жёлтых или коричневых колючек длиной до 2 (обычно — 0,5-1) см. Цветки — белые, трубчатой формы, до 22-23 см длиной, ароматные; цветочная трубка — с чёрными волосками.

Алкалоиды 
Сан-Педро содержит мескалин (0,21—1,8 %), , тирамин, , , , 3,5-диметокси-4-гидрокси-B-фенэтиламин, 3-4-диметокси-4-гидрокси-B-фенетидамин и .

Культивация 
Echinopsis pachanoi неприхотлив, легко размножается семенами и черенкованием.
Почва должна быть плодородной, с примесью песка и гравия, pH 5,5—6.

В закрытом помещении летом — яркое освещение и обильный полив, зимой — содержание почти сухое, при температуре 8-10 °C.

Галерея

Примечания

Литература 
 Борисенко Т. И. Кактусы. Справочник — Киев: Наукова думка, 1986.
 Турдиев С. Ю., Седых Р. В., Эрихман В. Т. Кактусы — Алма-Ата: Кайнар, 1980. — С. 197—198.

Кактусовые
Галлюциногенные растения и грибы
Флора Южной Америки
Энтеогены